L'église Saint-Jacques (en arménien:  ; Sourp Hagop) est une église apostolique arménienne située dans le nord-ouest du centre de la ville d'Alep en Syrie, rue Al-Iman, en plein quartier arménien. Elle a été consacrée en 1943 et agrandie en 1962.

La bénédiction de la première pierre a eu lieu le , alors que l'archevêque était  Ardavazt Surmeyan. La parcelle de terrain mesurait  et avait été offerte à la communauté catholique arménienne par le consul général d'Italie à Alep, monsieur Giorgio Marcopolli. Toutefois, les travaux de construction n'ont débuté qu'en 1940 et la consécration de la petite église n'a eu lieu qu'en 1943. Elle a été vouée à saint Jacques de Nisibe.

L'église a été agrandie en 1962 et elle se trouve désormais entourée d'un grand terrain et surmontée d'un clocher. Elle a été restaurée en 1988-1989.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du catholicossat de Cilicie
  Prélature arménienne de Beroea (Alep)

Alep
Fondation en 1943
Jacques
Alep